Михама — название населённых пунктов в Японии.

 Михама (Айти) 
 Михама (Вакаяма) 
 Михама (Миэ) 
 Михама (Фукуи)